Chevy Chase, een Amerikaans komiek/acteur
 The Ballad of Chevy Chase, een Engelse ballade

Chevy Chase kan ook verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Chevy Chase (Maryland), plaats ten noorden van Washington, D.C.
 Chevy Chase Section Five
 Chevy Chase Section Three
 Chevy Chase View
 Chevy Chase Village
 Chevy Chase (Washington D.C.), een wijk van Washington D.C.